„Мега звяр 2“ () е предстоящ американски научнофантастичен екшън филм от 2023 г. на режисьора Бен Уитли, по сценарий на Дийн Георгарис, Джон Хоебър и Ерих Хоебър, базиран на книгата The Trench, написан от Стив Олтън. Като продължение на „Мега звяр“ (2018), във филма участват Джейсън Стейтъм, Сиена Гилъри и Клиф Къртис.

„Мега звяр 2“ е насрочен да бъде пуснат по кината от Уорнър Брос Пикчърс в Съединените щати на 4 август 2023 г.

Външни препратки 
 

Филми от 2023 година
Филми на Уорнър Брос